Midsommar – szwedzkie święto związane z przesileniem letnim
 Midsommar. W biały dzień () – amerykańsko-szwedzki horror z 2019 roku

Zobacz też 
 Midsummer
 Midsommarkrisen
 Midsommarkransen